Evángelos Avéroff (1910-1990) :  homme politique et écrivain grec
 Georges Averoff (1815-1899) : homme d'affaires et philanthrope grec

Autres 
 Georgios Averoff (cuirassé)
 Musée Averoff, musée privée de Grèce